Manapany est un toponyme utilisé à La Réunion, île française du sud-ouest de l'océan Indien, pour désigner :
La ravine Manapany, une ravine.
Manapany, une localité traversée par la ravine.

On se sert également de ce terme, par référence à la localité, pour désigner :
Le lézard vert de Manapany (Phelsuma inexpectata), un gecko.
Le Manapany Surf Festival, un festival de musique et de surf.